En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 951a (RD 951a) :
 la route départementale 951a dans les Alpes-de-Haute-Provence, reliant Gigors à Turriers, elle correspond à l'ancienne RN 551a déclassée en 1972 ;
 la route départementale 951a dans la Nièvre, à Clamecy, elle correspond à l'ancienne RN 151.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Nièvre

951a